
Termin -{MIF}- ima više značenja.
 Antimilerijanski hormon, peptidni hormon
 Inhibitorni faktor mikrofagne migracije (), peptidni hormon
 Mertiolat-jod-formaldehid, rastvor koji se koristi u biomedicinskim laboratorajama